Małgorzata mazowiecka (1352/1356–po 1409) – córka Siemowita III
 Małgorzata mazowiecka (1436/1440–1483/1485) – księżna oleśnicka, córka Siemowita V